Ел Рамирењо има више значења:

 Ел Рамирењо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рамирењо (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рамирењо (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рамирењо (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рамирењо, Ел Којоте (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рамирењо, Ла Норија (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рамирењо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рамирењо (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо, Бенхамин Барера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо, Ел Аламо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо, Игнасио Зуњига (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо, Исла ел Рамирењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо, Лос Моједа (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо, Марија Виљафранка (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо, Марија Луиса Лимас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рамирењо, Хуан Гонзалез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику